«Цветок и нож» — песня украинской группы «ВИА Гра», написанная композитором Константином Меладзе. Последний видеоклип «ВИА Гра» с участием Веры Брежневой и Ольги Корягиной.

Сюжет клипа 
Сюжет клипа разделён на три части: девушка со своим возлюбленным нежится в постели; бредёт по улице под дождём; идёт по тюремному проходу. Видео рассказывает историю, в которой отчаявшаяся молодая женщина решается на убийство своего молодого человека после его измены. Заколов его ножом, в состоянии аффекта она выходит на улицу и бредёт среди прохожих под проливным дождём. За убийство мужчины её приговаривают к казни через смертельную инъекцию. На плече персонажа Альбины можно заметить тюремную татуировку, которая значит «кровь за измену».

Съёмки клипа 
«Что касается новой работы, это был некий шаг вперед. Эта песня мне нравится больше, чем всё, что мы делали раньше. Мне кажется, девушки уже выросли и могут исполнять более глубокие и содержательные вещи. И по текстам, и по видео. Сейчас мы ориентируемся на другого зрителя — более начитанного и зрелого, интересующегося не столько красивыми девушками, сколько содержанием…»

Съёмки проходили 11 и 12 октября 2006 года в Киеве. Последствия перенесенной Верой Брежневой несколько лет назад операции на глазах дали о себе знать на съемках нового клипа. Ещё не закончив работу над первой сценой, Брежнева из-за ярких лучей софитов стала чувствовать дискомфорт в глазах. Сначала Вера не придала этому особого значения, решив, что неприятная адаптация к резкому свету скоро пройдет. Однако к вечеру боль становилась просто невыносимой, а накатывающиеся слёзы портили грим. Съёмочной группе срочно пришлось останавливать процесс и вызвать врача для оказания необходимой помощи, который прописал Брежневой специальные капли и посоветовал отложить съёмки как минимум на двенадцать часов. По этой причине намеченные сцены были перенесены на другой день.

Модель Александр Мащук, снявшийся в клипе в главной мужской роли, позже появился в клипе Ольги Корягиной на песню «Константин».

Участники записи 
 Ольга Корягина — Девушка в постели
 Вера Брежнева — Девушка под дождём
 Альбина Джанабаева — Девушка в тюрьме
 Александр Мащук — Юноша
 Алан Бадоев — режиссёр, автор сценария
 Ярослав Пилунский — оператор
 Константин Меладзе — продюсер, автор музыки и слов
 Дмитрий Костюк — продюсер

Релиз 
Премьера видео состоялась в воскресенье 5 ноября 2006 года на телеканале «Интер» эксклюзивно в передаче «Мелорама». Премьера в России состоялась двумя днями позднее — 7 ноября на канале «Муз-ТВ».

Клип на песню был номинирован как «Лучшее музыкальное видео года» на вручении ежегодной музыкальной премии канала «Муз ТВ» 2007 года. Песня и видео-клип были удостоены премии «Золотой граммофон» в 2007 году.

«Я очень обрадовалась, когда узнала о номинации клипа „Цветок и нож“: это новый этап в нашей видеографии, клип, картинка которого больше напоминает художественный фильм. Его премьера, между прочим, состоялась в Киеве в настоящем кинотеатре на большом экране.»

Чарты

Плагиат 
Сюжет клипа болгарской певицы Анелии «Следа от любовта» повторяет историю клипа «Цветок и нож». Пресс-служба «ВИА Гра» так прокомментировала эту историю: «Поразило то, с какой циничностью и точностью видео болгарской певицы повторяет работу Алана Бадоева». Продюсер группы Дмитрий Костюк заявил, что просто так это все не оставит. На сайте Анелии автором музыки указан Светослав Лобошки.

Примечания

Ссылки 

Синглы 2007 года
Синглы группы «ВИА Гра»
Видеоклипы, снятые Аланом Бадоевым
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»